Чемпіонат СЄХЛ 2000—2001 — 6-й розіграш Східноєвропейської хокейної ліги. У чемпіонаті брали участь дев'ять клубів.

Чемпіонат

Чемпіони

Матч усіх зірок СЄХЛ 
10 січня 2001, «Льодовий палац спорту» Вітебськ, 1800 глядачів.
«Зірки Білорусі» — «Зірки СЄХЛ» 4:5 (1:2, 3:3, 0:0)

Кубок СЄХЛ 

Третій розіграш кубка Східноєвропейської хокейної ліги проходив 3 — 26 березня 2001.

Чвертьфінали
 Беркут-ППО (Київ) — ХК Київ 6:2, 5:1
 ХК «Мінськ» — «Сокіл» (Київ) 3:2, 4:1
 Полімір — «Металургс» (Лієпая) 3:9, 4:3, 3:8
 «Німан» (Гродно) — Рига 2000 3:6, 2:3
Півфінали
 Беркут-ППО (Київ) — «Металургс» (Лієпая) 3:2, 4:2, 2:1
 ХК «Мінськ» — Рига 2000 2:4, 3:4, 4:6
Фінал
 Беркут-ППО (Київ) — Рига 2000 5:4, 6:3, 4:1

Нагороди 
Найкращі гравці
 Найкращий воротар: Євген Бруль («Беркут»)
 Найкращий захисник: В'ячеслав Тимченко («Беркут»)
 Найкращий нападник: Костянтин Касянчук («Сокіл»)

Джерела 
 Архів  
 Архів  

2000–2001
2000 у хокеї з шайбою
2001 у хокеї з шайбою